Роланд Меленсон (,  28 червня 1960, Монктон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1976 року.

1979 року був обраний на драфті НХЛ під 59-м загальним номером командою «Нью-Йорк Айлендерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Нью-Гейвен Найтгоукс», «Ютіка Девілс», «Сент-Джон Флеймс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Міннесота Норт-Старс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Нью-Джерсі Девілс» та «Монреаль Канадієнс».

Загалом провів 314 матчів у НХЛ, включаючи 23 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
Працював тренером воротарів у клубах НХЛ «Ванкувер Канакс» та «Монреаль Канадієнс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Йорк Айлендерс» — 1981, 1982, 1983.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1983.
 Трофей Вільяма М. Дженнінгса разом з Біллі Смітом — 1983.
 Нагорода Роджера Кроз'єра — 1983, 1984.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1986.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі‎
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Айлендерс»
канадські хокейні тренери
Тренери «Монреаль Канадієнс»
Тренери «Ванкувер Канакс»